Недостаточность:
 Недостаточность — малое наличие (присутствие) чего-либо или кого-либо, синоним понятия дефицит. 

Также к нему могут относиться различные виды заболеваний:

Органные

Дыхательные 

 Дыхательная недостаточность
 Острая дыхательная недостаточность

Надпочечниковые 

 Болезнь Аддисона (недостаточность коры надпочечников)
 Гипокортицизм (надпочечниковая недостаточность)

Пищевые 

 Белково-энергетическая недостаточность
 Лактазная недостаточность

Почечные 

 Острая почечная недостаточность
 Почечная недостаточность
 Хроническая болезнь почек (хроническая почечная недостаточность)

Сердечно-сосудистые 

 Коронарная недостаточность
 Недостаточность аортального клапана
 Недостаточность митрального клапана
 Приобретённые пороки сердца
 Сердечная недостаточность
 Хроническая сердечная недостаточность

Прочие 

 Вертебро-базилярная недостаточность
 Недостаточность конвергенции
 Печёночная недостаточность
 Полиорганная недостаточность

Другие 

 Болезнь Вольмана (недостаточность кислой липазы)
 Болезнь Фарбера (недостаточность церамидазы)
 Гиповитаминоз (витаминная недостаточность)
 Дисплазия соединительной ткани (врождённая соединительнотканная недостаточность)
 Недостаточность аденилосукцинат лиазы
 Недостаточность иммуноглобулина M
 Недостаточность карбамоилфосфатсинтетазы I
 Недостаточность кислой фосфатазы
 Синдром Слая (Недостаточность бета-глюкуронидазы)